Niemcy
Dawna nazwa miejscowości:
 Mellenthin

 W Polsce
 Mielęcin – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim, w gminie Żarów 
 Mielęcin – część wsi Weronikopole w województwie wielkopolskim, w powiecie kępińskim, gmina Bralin
 Mielęcin – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Krzęcin 
 Mielęcin – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie pyrzyckim, w gminie Pyrzyce 
 Mielęcin – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Człopa
 Mielęcin – dawna gmina wiejska w województwie szczecińskim i koszalińskim (dzisiejsze woj. zachodniopomorskie)
 Mielęcin – gromada w powiecie kępińskim
 Mielęcin – gromada w powiecie pyrzyckim
 Mielęcin – gromada w powiecie wałeckim

Zobacz też 
 Mielęcinek
 Mielęcin Wałecki

Linki zewnętrzne